Csehország
 Horní Újezd, település a Přerovi járásban
 Horní Újezd, település a Svitavyi járásban
 Horní Újezd, település a Třebíči járásban